Open de Madrid, Madrid Open, Abierto de Madrid o Torneo de Madrid puede referirse a una de estas competiciones deportivas:

 el Masters de Madrid de tenis masculino (2002-) y femenino (2009-), oficialmente Mutua Madrileña Madrid Open;
 el desaparecido Torneo de Madrid o Madrid Open de tenis masculino (1972-1994);
 el desaparecido Madrid Open de tenis femenino (1996-2003);
 el Madrid Masters de golf (2008-);
 el desaparecido Open de Madrid o Madrid Open de golf, antecesor del anterior (1968-1993 y 2001-2007).